«Как Ива́нушка-дурачо́к за чу́дом ходи́л» — советский полнометражный цветной широкоформатный художественный фильм-сказка, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1977 году режиссёром Надеждой Кошеверовой.

Премьера фильма состоялась 24 октября 1977 года.

Сюжет 
Иванушка-дурачок встречает в лесу грабителя. После схватки с ним Иванушка относит мешок с награбленным к дому хозяина, купца Марко Петровича Богатого. Там он встречается с его дочерью Настей. Они полюбили друг друга, но Марко Богатый не хочет их брака и посылает бабу Варвару отравить Иванушку.

Настя передаёт Иванушке письмо, в котором предупреждает его об опасности. Бабе Варваре не удаётся отравить главного героя. Она рассказывает Иванушке правду и предлагает тайно уехать, а сама возвращается и говорит Марко Богатому, что Иванушка якобы умер. Услышав это, Настя падает в обморок и лишается чувств. Приглашённый Марко Богатым заморский лекарь приводит Настю в сознание, но чувства к ней так и не возвращаются. Лекарь объясняет Марко Богатому, что помочь Настеньке может только чудо. Иванушка, по просьбе Варвары, идёт за помощью к Бабе-Яге, и та советует ему отправиться к волшебнику Лукомору. Иванушка пускается в путь.

По дороге коня у него крадёт конокрад Фёдор, но убеждает Иванушку, будто это был он, когда-то превращённый колдуном в коня. Простодушный Иванушка верит конокраду и отдаёт ему последние деньги. Тогда в Фёдоре просыпается совесть, и он возвращает украденного коня. Перехитрив короля, Иванушка проходит через тридесятое королевство. Он спасает Лукомора от разочарования в людях, а тот даёт Иванушке волшебные вещи: грифельную доску с мелком и подковы-скороходы.

Тем временем Настю пытается вылечить шарлатан Али-Баба Евстюгнеев. С помощью волшебной доски Иванушке удаётся исцелить Настю.

В ролях 
 Олег Даль — Иванушка-дурачок
 Елена Проклова — Настенька (она же Анастасия Марковна), дочка Марко Богатого
 Михаил Глузский — Марко Петрович Богатый, злой и коварный купец
 Татьяна Пельтцер — баба Варвара
 Владимир Этуш — Али-Баба Евстюгнеев, «русский факир и выученик тибетских халдеев»
 Андрей Попов — Лукомор Лукоморыч, недоверчивый волшебник
 Александр Бениаминов — Лука, слуга волшебника
 Мария Барабанова — Баба-Яга
 Игорь Дмитриев — король
 Михаил Боярский — Фёдор Иванович, конокрад
 Сергей Филиппов — заморский лекарь

В эпизодах 
 Борис Аракелов — грабитель
 Александр Афанасьев — слуга
 Геннадий Дюдяев — Василий, помощник конокрада
 В. Зайцев
 Анатолий Королькевич — генерал при дворе короля
 Ольга Малоземова — 1-я служанка Марко Богатого
 Жанна Сухопольская — 2-я служанка Марко Богатого
 Людмила Старицына — 3-я служанка Марко Богатого
 Роман Фертман — 1-й придворный
 Олег Хроменков — повар
 Анатолий Ходюшин
 Валерий Шунтов

Не указанные в титрах 

 Владимир Воробьёв — 2-й придворный
 Герман Колушкин — слуга Марко Богатого
 Владимир Марков — 3-й придворный
 Игорь Окрепилов — доктор
 Любовь Тищенко — 4-я служанка Марко Богатого

Съёмочная группа 
 Сценарий — Михаил Вольпин
 Режиссёр-постановщик — Надежда Кошеверова
 Главный оператор — Эдуард Розовский
 Художники — Марина Азизян, Владимир Костин
 Композитор — Моисей Вайнберг
 Звукооператор — Семён Шумячер
 Режиссёр — Анна Тубеншляк
 Оператор — С. Дворцов
 Текст песен — Михаил Вольпин
 Балетмейстер — Святослав Кузнецов
 Монтажёр — Валентина Миронова
 Редактор — Александр Бессмертный
 Художники по костюмам — Нателла Абдулаева, Виктория Могилянская
 Художник-декоратор — З. Ракитянская
 Художник-гримёр — М. Еранцева
 Художник-фотограф — Аркадий Загер
 Ассистенты оператора — Н. Корозин, Т. Плюснина
 Ассистент по монтажу — Елена Карелина
 Мастер по свету — В. Наумов
 Стажёры-режиссёры — А. Гиндина, И. Милютенко
 Ассистент режиссёра — Н. Васильева
 Помощники режиссёра — А. Морозова, Ю. Серов
 Комбинированные съёмки:
 Операторы — Михаил Шамкович, Ю. Дудов
 Художник — Л. Холмов
 Оперно-симфонический оркестр Ленинградской консерватории
 Дирижёр — Юрий Серебряков
 Административная группа — Роман Берая, Р. Вольман, Евгения Дихнова, Н. Сеславин
 Директор картины — Анатолий Кульбицкий
 Фильм снят на плёнке производственного объединения «Свема»

Ссылки 
 
  Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003
 
 
 
 

Фильмы СССР 1977 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Надежды Кошеверовой
Фильмы по сценариям Михаила Вольпина
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1977 года
Фильмы-сказки СССР
Музыкальные фильмы СССР
Экранизации русских сказок